National Sports Stadium (Mongolië)
 National Sports Stadium (Zimbabwe)